Ligusticum dumetorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Rodolfo Amando Philippi. Ligusticum dumetorum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
dumetorum